La denominación Condado de Iowa puede hacer referencia a distintos condados de Estados Unidos:

 Condado de Iowa, condado de Iowa.
 Condado de Iowa, condado de Wisconsin.